Into the Unknown peut faire référence à différents sujets.

 Into the Unknown, un album de Bad Religion sorti en 1983.
 Into the Unknown, un album de Mercyful Fate sorti en 1996.
 Into the Unknown, un album de The Ones sorti en 2001.

Homonymie de titre